Por Ramón Blanco podemos referirnos a:
Ramón Blanco y Erenas, Marqués de Peña Plata.
Ramón Blanco Rodríguez, exfutbolista y entrenador de fútbol español.
Ramón Blanco Jiménez, Roldán, el pollito (1921 - 2004), futbolista español.